Sârca se poate referi la:
Sârca, Iași
Sârca, Prahova